CN, Cn eller cn kan avse: 

 CN – ISO 3166-1 alpha-2-kod för Kina
 CN – ett kanadensiskt järnvägsbolag, se Canadian National Railway
 CN− – en jon, se Cyanider
 cN – centinewton, se Newton (enhet)
 .cn – internationell toppdomän för Kina